Piotr Górski (XVIII w.) – porucznik 2. Brygady Kawalerii Narodowej Wielkiego Księstwa Litewskiego, członek konfederacji grodzieńskiej
 Piotr Górski (1858–1906) – polski polityk konserwatywny, poseł do galicyjskiego Sejmu Krajowego i austriackiej Rady Państwa
 Piotr Górski (ur. 1957) – polski dziennikarz sportowy i biznesmen, redaktor naczelny „Przeglądu Sportowego” w latach 1994–2003
 Piotr Górski (ur. 1971) – polski pisarz

Przypisy